De Leuuw est un patronyme d'origine néerlandaise porté par
 Dianne de Leeuw (1955-), patineuse artistique néerlandaise
 Juna de Leeuw, actrice néerlandaise
 Lisa De Leeuw (1958-), actrice pornographique américaine
 Michael de Leeuw (1986-), footballeur néerlandais
 Paul de Leeuw (1962-), acteur néerlandais
 Reinbert de Leeuw (1938-), pianiste néerlandais
 Sabrina De Leeuw (1974), athlète belge spécialiste du saut en hauteur
 Ton de Leeuw (1926-1996), compositeur néerlandais
Patronyme néerlandais